Alfred Goldenberg, industriel et député protestataire alsacien (1831-1897).
 Ariel Goldenberg (1951-2021), impresario et homme de théâtre d'origine argentine, établi en France.
 Billy Goldenberg, compositeur américain (1936-2020).
 Daniel Goldenberg, écrivain et scénariste français.
 Eddie Goldenberg, conseiller politique canadien (né en 1948).
 Efrain Goldenberg (né en 1929), ancien premier ministre du Pérou .
 Gustave de Goldenberg (1805-1871), homme politique français.
 Jean-Guillaume Goldenberg, industriel lorrain (1778-1858).
 Michael Goldenberg, scénariste américain (né en 1965).
 Rachel Goldenberg (1950-), réalisatrice de téléfilms et productrice américaine.
 William Goldenberg (né en 1959), monteur américain.

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif